Ryönänsaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ryönänsaaret (ö i Södra Österbotten), Seinäjoki, 
 Ryönänsaaret (ö i Norra Savolax), Kuopio, 

Robotskapade Finlandförgreningar